Jairo Aguiar (11 de setembro de 1937, João Pessoa), (02 de julho de 2016, Niterói - RJ) foi um cantor brasileiro que obteve sucesso na décadas de 1950 e 1960, gravando inúmeros compactos e LPs. Nos ultimos anos, Aguiar se apresentava no Baile de Carnaval da Cinelândia, Rio de Janeiro, cantando marchas de carnaval e frevos que marcaram época.

Naturais de João Pessoa
Cantores da Paraíba